Empfehlungssystem steht für:

 Recommendation Engine, erzeugt bei einem Webseiten-Zugriff eine sortierte Link-Liste von Empfehlungen
 Empfehlungsmarketing bzw. Netzwerk-Marketing mithilfe von Bewertungen durch Vertrauenspersonen
 Empfehlungssystem in Form einer selbstorganisierenden Karte mit AI-Technologie
 gelegentlich verwendete Bezeichnung für Kaufentscheidungshilfen wie Product Finder